Benčić oder Benčič, eingedeutscht auch Bencic, ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Benčić (* 1969), serbischer Posaunist und Hochschullehrer
 Belinda Bencic (* 1997), Schweizer Tennisspielerin
 Đani Benčić (* 1963), kroatischer Agrarwissenschaftler
 Dragomir Benčič (1911–1967), jugoslawischer General
 Dušan Benčić (1921–2010), jugoslawischer Geodät
 Irma Benčić († 1945), kroatisch-italienische Widerstandskämpferin gegen den Faschismus
 Ljubomir Benčić (1905–1992), kroatischer Fußballtrainer und -spieler
 Martin Benčič (* 1979), slowakischer Volleyballspieler
 Sandra Benčić (* 1978), kroatische Bürgerrechtlerin und Politikerin (Možemo!)

Siehe auch:
 Bencsics